

Бескудук — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Бескудук — село, Сариагаський район, Туркестанська область